

Хутірська сільська рада — Дніпропетровська область, Петриківський район
 Хутірська сільська рада — Черкаська область, Черкаський район

Хутірська сільська рада — Мінська область, Червенський район, ліквідована 30 жовтня 2009 року